Lena Swanberg kan syfta på 

Journalisten Lena Katarina Swanberg
Sångaren Lena Swanberg (sångare)